Thill ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Thill (1914–2001), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD) und Ortsamtsleiter
 Francis Augustinus Thill (1893–1957), US-amerikanischer Bischof der Katholischen Kirche
 Georges Thill (1897–1984), französischer Opernsänger (Tenor)
 Hans Thill (* 1954), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Jessie Thill (* 1996), luxemburgische Politikerin
 Johann Jakob Thill (1747–1772), deutscher Geistlicher und Dichter
 Lewis D. Thill (1903–1975), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Thill (* 1960), österreichischer Schauspieler und Kabarettist
 Norbert Thill (1923–2013), luxemburgischer Kunsthistoriker und Publizist
 Olivier Thill (* 1996), luxemburgischer Fußballspieler
 Sébastien Thill (* 1993), luxemburgischer Fußballspieler
 Tom Thill (* 1990), luxemburgischer Radrennfahrer
 Vincent Thill (* 2000), luxemburgischer Fußballspieler
 Xavier Thill (* 1983), luxemburgischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Thil
 Till
 Tyll